As cores da bandeira de Taiwan representam os Três Princípios do Povo de Sun Yat-sen.

 O branco representa a Democracia e a igualdade.
 O azul representa o nacionalismo chinês e a liberdade.
 O vermelho representa a sobrevivência do povo e a fraternidade.

O sol de cor branca simboliza o espírito do progresso e seus doze raios simbolizam os 12 meses e também as 12 tradicionais shichen (時辰; shíchén), uma unidade tradicional de tempo chinesa que corresponde as duas horas modernas.

A bandeira começou a ser usada em 17 de dezembro de 1928, ainda no domínio do Kuomintang sobre a China continental. O cantão azul e branco da bandeira é frequentemente usada como a bandeira do partido KMT.

Cores
As aproximações das cores em outros espaços de cores estão listadas abaixo:

Taiwan nos esportes 
A bandeira da ROC é normalmente representada sob um pseudônimo (normalmente "Taipé Chinesa").

Desde 1984 os atletas da ilha de Taiwan têm competido nos Jogos Olímpicos sob a bandeira da "Taipé Chinesa" e com um desenho especial. A bandeira consiste de um campo branco na qual é centralizada uma flor estilizada de cinco pétalas com linhas externas sucessivas em vermelho, branco e azul. Dentro dessa forma, o símbolo de cinco aneis entrelaçados dos Jogos Olímpicos está situado abaixo do disco azul contendo o Sol branco nacional.

Ver também 
 Bandeira da China

Referências 

Republica China
Bandeira
Introduções em 1928